Świderski (Świderska au féminin) et Swiderski sont des patronymes pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1986), athlète du triple-saut polonais
 (né en 1973), acteur et chanteur polonais
 (1921-2016), peintre et graveuse polonaise
Karol Świderski (né en 1997), joueur de football polonais
Marie Laure Swiderski (née en 1937), professeures et chercheuse canadienne
 (né en 1983), coureur de speedway polonais
Rudolf Swiderski (1878-1909), joueur d'échecs allemand
Sebastian Świderski (né en 1977), joueur de volley-ball polonais
Zdzisław Świderski (né en 1940), parasitologue polonais

Homonymie de patronyme